Antonio del Castillo es el nombre por el que se conoce a varias personas:

 Antonio del Castillo y Saavedra, (1616-1668), pintor del Siglo de Oro español;
 Antonio del Castillo y Maldonado, (1623-1692), regidor de Málaga y I Marqués de Villadarias;
 Antonio del Castillo y Ventimiglia, (1686-1740), III Marqués de Villadarias;
 Antonio del Castillo Saravia, (1791-1850), diputado y senador chileno.
 Antonio del Castillo Patiño, (1820-1895), ingeniero y geólogo mexicano.

Véase también 
 Antonio Castillo, (1908-1984), diseñador de moda español.